|}

Weblinks 

Holweide
Baudenkmaler Koln Holweide